Mbala steht für:

 Mbala (Ethnie), eine Ethnie aus der Demokratischen Republik Kongo

Mbala ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Mbala (Sambia), Ort in der Nordprovinz von Sambia
 Mbala (Distrikt), Distrikt in der Nordprovinz von Sambia
 Flughafen Mbala, Flughafen in der Nordprovinz von Sambia
 Mbala (Zentralafrikanische Republik), Ort in der Zentralafrikanischen Republik
 Mbala (Kamerun), Ort in Kamerun

Mbala ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Mbala (* 1996), kamerunisch-schweizerischer Basketballspieler
 Maleka Japhet Mbala (* 1998), deutscher American-Football-Spieler
 Raphael Mbala, namibianischer Politiker
 Felicité Mbala, kamerunische Judoka